Altstadt/Rhein ist ein Quartier der Stadt Schaffhausen im gleichnamigen Kanton Schaffhausen. Das Quartier besitzt die Postleitzahl 8200.

Lage 
Das Altstadt/Rhein-Quartier befindet sich im Zentrum der Stadt Schaffhausen. Das Quartier umgibt die gesamte Altstadt, die Unterstadt sowie den Rhein, der die Grenze zwischen dem Kanton Schaffhausen und dem Kanton Zürich bildet. Im Norden grenzt das Quartier an die Adlerstrasse beim Schwabentor. Die Grenze im Osten bildet im oberen Teil des Quartiers die Bachstrasse und im unteren Teil die Kreuzung Fischerhäuser/-Buchthalerstrasse. Der gesamte Rhein auf dem Stadtgebiet bildet die nördliche Grenze des Quartiers. Die westliche Grenze bildet von der Adlerunterführung her die Bahnhof- und Grabenstrasse. Das Altstadt/Rhein Quartier grenzt an folgende Stadtquartiere: Bahnhof/Bleiche, Breite/Stadion, Hochstrasse/Geissberg, Emmersberg/Gruben sowie Buchthalen/Im Freien. Besonders am Quartier ist nicht nur, dass es ein Teil der Stadtgrenze bildet, sondern zugleich die Kantonsgrenze zwischen dem Kanton Schaffhausen und den im Kanton Zürich gelegenen Gemeinden Feuerthalen und Flurlingen.

Sehenswürdigkeiten 

Das Wahrzeichen sowohl des Quartiers als auch der gesamten Stadt Schaffhausen ist der Munot. Die mittelalterliche Festung wurde zwischen 1564 und 1589 von Schaffhauser Bürgern unter Fronarbeit erbaut. Besonders ist ihre charakteristische Rundform. Auffällig im Quartier sind die vielen bemalten Altstadthäuser und unzähligen Erker. Viele Plätze und Gassen schmücken das einzigartige Bild der Altstadt. Im Süden des Quartiers befinden sich der weltbekannte Industriebetrieb International Watch Company (IWC) sowie das Kulturzentrum Kammgarn. Im gesamten Quartier befinden sich über 200 Geschäfte, vom Einzelhandel über Fachmärkte bis hin zu grossen Ladenketten, die seit Jahrzehnten in der historischen Altstadt zu finden sind.

Kultur und Freizeit 
Auf dem Herrenacker, dem grössten Platz der Stadt, findet seit 2010 jährlich das Stars in Town-Musikfestival statt. Dabei kommen jedes Jahr, im August über vier Tage, namhafte Interpreten und Künstler nach Schaffhausen. In Schaffhausen findet jeweils am Dienstag- und Samstagvormittag an der Vordergasse der Gemüsemarkt statt, der durch den Bauernmarkt im ehemaligen Feuerwehrhaus Freitag- und Samstagvormittag ergänzt wird. Ausserdem wird an zwei Tagen im November der Martinimarkt auf dem Herrenacker und in Seitengassen durchgeführt. Zwischen der Rheinbrücke und dem Kraftwerk liegt im Rhein die Rhybadi, die städtische Badeanstalt. Das 1870 vom damaligen Stadtbaumeister Johann Gottfried Meyer erbaute Rheinbad hat die Form eines gegen den Strom schwimmenden Schiffes. Mit einer Breite von 30 Metern und einer Länge von 186 Metern ist es das grösste noch erhaltene Kastenbad in der Schweiz. Das Kulturzentrum Kammgarn ist besonders beliebt bei jungen Leuten. Die Kammgarn ist der Ort zum Feiern und Geniessen in Schaffhausen.

Verkehr 
Die Fussgängerzone des Quartiers erstreckt sich über den grössten Teil der Altstadt. Einzig der Kirchhofplatz, der Platz und der obere Teil der Vordergasse sind für den Verkehr zulässig. Durch die autobefreiten Plätze und Gassen lebt das Quartier besonders auf. Aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens wird die Altstadt auch vom öffentlichen Verkehr umfahren, jedoch ist man von jedem Teil des Quartiers in wenigen Minuten bei einer Haltestelle. Die wichtigste Strasse des Quartiers ist die Rheinuferstrasse entlang des Rheins. Das Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt des Kantons Schaffhausen hat ebenfalls seinen Sitz im Süden der Altstadt.

Weblinks 
 Website der Stadt Schaffhausen

Geographie (Schaffhausen)
Ortsteil in der Schweiz
Stadtviertel